Зача́товка () — село в Волновахском районе Донецкой области Украины.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 734 человека.

История 
Основано в 1841 году.

В время Великой Отечественной войны на фронт ушли 130 жителей села, 73 из них погибли. Все жители села, участвовавшие в войне, были награждены орденами и медалями.

По данным на 1970 год в Зачатовке располагались: колхоз им. Фрунзе, 8-летняя школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и ясли, почтовое отделение, 3 магазина.

Ссылки 
Зачатовка на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Волновахского района